Володимир-Волинський — колишня назва міста Володимир на Волині, районний центр.
 Володимир-Волинський —  колишня назва залізничної станції Володимир, Рівненська дирекція Львівської залізниці.

 Володимир-Волинський — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Польщею.